Бертоні () — прізвище, що має італійське походження.

Відомі носії:
 Мозес Джакомо Бертоні (; 15 червня 1857 — 19 вересня 1929) — швейцарський ботанік.
 Даніель Бертоні (1955) — колишній аргентинський футболіст, чемпіон світу 1978 року.
 Серджо Бертоні (1915—1995) — колишній італійський футболіст, олімпійський чемпіон 1936 року та чемпіон світу 1938 року.
 Кароль Бертоні (1876—1976) — міністр закордонних справ Польщі у 1923—1924 роках.
 Джованні Антоніо Бертоні (1906—1964) — радянський розвідник італійського походження.
 Фламініо Бертоні (1903—1964) — італійський автомобільний конструктор та дизайнер.

Італійські прізвища